

Nom propre

Patronymie 
 Henri de Fourneau (1785-1861) est un militaire néerlandais.
 Alfred Fourneau (1860-1930) est un explorateur français.
 Ernest Fourneau (1872-1949) est un chimiste et pharmacologue français.
 Jean-Claude Fourneau (1907-1981) est un peintre français.
 Antonin Fourneau (1980-) est un artiste, inventeur et enseignant français.
 Charlie Fourneau (1983-) est un joueur de rugby français.

Toponymie 
 Fourneau Saint-Michel est un lieu-dit de la commune de Saint-Hubert (Belgique).
 Le Fourneau est un hameau de la commune de Somme-Leuze (Belgique).
 L'îlot Fourneau est une île de l'océan Indien (Maurice).
 Le Fourneau-du-Diable est une arche rocheuse naturelle située à Bourdeilles en Dordogne (France).
 Le parc Le Fourneau est un parc provincial de Nouvelle-Écosse (Canada).
 Le Fourneau est un quartier de Belfort, au sud des fortifications, et pourvu au  d'une activité métallurgique.

Astronomie 
 La constellation du Fourneau est une constellation de l'hémisphère sud.
 La galaxie du Fourneau est une galaxie naine sphéroïdale satellite de la Voie lactée.
 L'amas du Fourneau est un amas de galaxies situé dans la constellation du Fourneau.

Divers 
 Le Fourneau est un Centre national des arts de la rue.

Nom commun

Métallurgie 
 Le mot fourneau s'emploie pour désigner différents types de fours destinés au raffinage des métaux.
 Un bas fourneau est un four à combustion interne destiné à la transformation du minerai de fer en fer métallique.
 Un haut fourneau est un four à combustion interne destiné à la fabrication de la fonte.

Cuisine 
 Un fourneau est un appareil qui produit et entretient un feu, permettant de cuisiner.

Marine 
 Le fourneau est le foyer de la chaudière d'un bateau.

Militaire 
 Le fourneau de mine est la cavité pratiquée et emplie d'explosif pour détruire un rocher, une mine, un rempart…

Divers 
 Le dieu du fourneau est un dieu de la religion traditionnelle chinoise.
 Le fourneau est l'extrémité évasée de la pipe, où se place et brûle le tabac.

Homonymie de patronyme